Tysmenycja může být:

 Tysmenycja (město) – město v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině
 Tysmenycja (řeka) – říčka ve Lvovské oblasti na Ukrajině